Ровы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ровы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Ровы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Украина 
 Ровы — село в Вышгородском районе Киевской области.

Польша 

 Ровы — деревня в Поморском воеводстве.